Чемпионат Люксембурга по футболу 1947/1948 — 34-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1947/1948
Люксембург
Люксембург
1947 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1948 году